Anomalocarida es un clado extinto de Radiodonta, un grupo de artrópodos de grupo terminal. Fue propuesto por Jakob Vinther et al. en 2014, agrupando a Anomalocaris canadensis, Hurdia victoria, Tamisiocaris borealis, Amplectobelua symbrachiata y Paranomalocaris multisegmentalis.

Filogenia 

La filogenia dada por Vinther et al. (2014) de los radiodontos es la siguiente:

Referencias 

Fauna del Cámbrico
Lobopodia